Midnapore ist der englische Name:

der indischen Stadt Medinipur.
des früheren westbengalischen Distrikts Medinipur, der 2002 in die Distrikte Pashchim Medinipur und Purba Medinipur geteilt wurde.
für eine frühere Stadt in Alberta, Kanada, die heute in Calgary eingemeindet ist.